Wilhelm von Schon ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Schon (General, 1800) (1800–1857), deutscher Generalmajor
 Wilhelm von Schon (General, 1830) (1830–1923), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Wilhelm von Schoen (1851–1933), deutscher Diplomat